Городецкий сельский округ

Российская Федерация

Брянская область 

 Городецкий сельский административный округ Трубчевского района

Рязанская область 

 Городецкий сельский округ Спасского района (до 2006 года)

Тверская область 

 Городецкий сельский округ Спировского района (до 2005 года)

Казахстан

Северо-Казахстанская область 

 Городецкий сельский округ района Шал акына